Caro är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Annibale Caro
 Anthony Caro
 Elme Marie Caro
 Heinrich Caro
 Isabelle Caro
 Jacob Caro
 Josef Caro
 Juan Ramón López Caro
 Julio de Caro
 Leopold Caro
 Marc Caro
 Nikodem Caro
 Rafael Caro Quintero

Judiska efternamn
Spanska efternamn